НХЛ у сезоні 1997/1998 — 81-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 1 жовтня 1997. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 16 червня 1998 між Детройт Ред-Вінгс та Вашингтон Кепіталс перемогою «червоних крил» 4:1 в матчі та 4:0 в серії. Це дев'ята перемога в Кубку Стенлі «Ред-Вінгс».

Драфт НХЛ 

35-й драфт НХЛ. В 9-и раундах було обрано 246 хокеїстів. Першим номером драфту став Джо Торнтон, якого обрав клуб «Бостон Брюїнс».

Огляд 
Сезон відкрився матчем між «Ванкувер Канакс» та «Майті Дакс оф Анагайм» у Токіо, цей матч став першим поза межами Північної Америки.

Це був перший сезон у НХЛ «Кароліна Гаррікейнс» минулого сезону вони виступали під назвою «Гартфорд Вейлерс».

Свій перший сезон, як головний тренер «Баффало Сейбрс» провів Лінді Руфф, пропрацює на цій посаді до сезону 2012/13.

Для «Торонто Мейпл-Ліфс» цей сезон стане останнім у Західній конференції.

Цей сезон стане останнім у цьому географічному форматі (чотири дивізіони) з наступного сезону чемпіонат буде проходити в шести дивізіонах.

Вперше після сезону 1968/69 «Чикаго Блекгокс»  пропустив плей-оф.

Домінік Гашек зіграв тринадцять матчів на нуль. Лише два клуби «Сент-Луїс Блюз» та «Детройт Ред-Вінгс» закидали понад три шайби за матч. Яромир Ягр єдиний гравець, який набрав понад 100 очок за сезон.

Ярі Куррі досяг рубежу в 600 закинутих шайб.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Матч усіх зірок НХЛ 
48-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 18 січня 1998 року на «Канада Хокі Плейс» (Ванкувер): Світ — Північна Америка 7:8 (3:3, 2:3, 1:1).

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Посилання 
 Сезон 1997/1998 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 1997—1998
1997 у канадському спорті
1998 у канадському спорті